

Medaglie

Teste di serie

  Roniel Iglesias Sotolongo (Trentaduesimi)
  Uranchimegiin Mönkh-Erdene (Quarti di finale)
  Gyula Káté (Quarti di finale)
  Ray Moylette (Sedicesimi)
  Tom Stalker (Semifinali)

<li>  Éverton Lopes (Campione)
<li>  Juan Romero (Sedicesimi)
<li>  Heybatulla Hajialiyev (Quarti di finale)
<li>  Onur Şipal (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2011